Вудсон  — прізвище, зокрема англомовне.

Прізвище 
 Майк Вудсон — американський баскетболіст та тренер

Топоніми 
 Вудсон — місто, штат Техас
 Вудсон — селище, штат Іллінойс
 Вудсон — переписна місцевість, штат Арканзас